Олександр Герст (нім. Alexander Gerst; нар. 3 травня 1976, Кюнцельзау, Баден-Вюртемберг, ФРН) — німецький вчений, геофізик, вулканолог, астронавт ФРН.
 Джефф Герст, Сер Джеффрі Чарльз Герст (англ. Sir Geoffrey Charles Hurst, нар. 8 грудня 1941, Ештон-андер-Лейн) — англійський футболіст, нападник. 
 Дем'єн Герст, Дем'єн Стівен Герст (англ. Damien Steven Hirst, 7 червня 1965, Бристоль, Велика Британія) — англійський митець .
 Джордж Герст (англ. George Hearst, 3 вересня 1820 — 28 лютого 1891) — американський підприємець і політик. 
 Вільям Рендольф Герст, Вільям Рендольф Герст-старший (англ. William Randolph Hearst Sr., [hɜrst]; 29 квітня 1863 — 14 серпня 1951) — американський бізнесмен, політик і видавець.
 Майкл Херст (англ. Michael Hurst; 20 вересня 1957) — новозеландський актор, режисер і сценарист.

Герст — місто, штат Іллінойс
 Герст — місто, штат Техас